était un jeu vidéo de rôle développé par Capcom Online Games en collaboration avec Japan Studio, et édité par Capcom prévu sur PlayStation 4.

Synopsis 
La narration du jeu débute à New York en l'an 2094. En touchant des artefacts magiques, les joueurs sont téléportés dans un passé lointain pour explorer des donjons et éviter ou combattre des monstres afin d'obtenir des trésors.

Système de jeu 
Le style de jeu de  est de type donjon crawler, il implique aux joueurs d'explorer des donjons sur la base de souvenirs recueillis sur des artefacts. Des armes telles que des lances et des épées peuvent être utilisées. Le jeu est multijoueur et possède des fonctionnalités en ligne. Les joueurs peuvent se regrouper dans les donjons et dans les batailles contre les boss.

Développement 
En février 2013 lors du PlayStation Meeting durant lequel Sony dévoile la PlayStation 4, Yoshinori Ono, notamment connu pour son implication sur la franchise Street Fighter, annonce  accompagné du nouveau moteur de jeu de Capcom nommé « Panta Rhei », conçu spécifiquement pour la PlayStation 4.  est le titre non définitif du jeu, et le moteur Panta Rhei est destiné à remplacer le MT Framework de Capcom. La bande annonce laisse apparaitre un guerrier en armure combattant un dragon médiéval cracheur de feu.

Capcom avait prévu de faire coïncider une bêta test avec l'arrivée de la PlayStation 4 au Japon, sortie le  sur ce territoire, cependant les développeurs reportent la fenêtre de lancement de cette bêta en la programmant pour l'été 2014, cependant, le jeu a bel et bien été annulé et même en 2021, il n'y a pas eu d'annonce pour une éventuelle sortie sur PS4.

Notes et références 

Jeu vidéo annulé
Jeu Capcom
Jeu de rôle en ligne massivement multijoueur
Jeu PlayStation 4
Jeu vidéo de fantasy
Jeu vidéo développé au Japon
Jeu vidéo en développement
Jeu vidéo se déroulant dans le futur
Jeu vidéo se déroulant à New York